fr. Heysel, nid. Heizel
 Heysel – grupa muzyczna
 Heysel Park
 Stadion Heysel
 Zamieszki na Heysel